Йеппе Кьер () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Кьер, Йеппе (футболист, 1985) (род. 1985) — датский футболист, нападающий.
 Кьер, Йеппе (футболист, 2004) (род. 2004) — датский футболист, вингер.